Der Vogel des Jahres wird seit 1971 in Deutschland (2000–2020 auch für Österreich übernommen) und seit 2001 in der Schweiz gewählt. Auch andere Länder wählten und wählen seither eigene Vögel des Jahres.

Vögel des Jahres nach Ländern

Armenien

Aserbaidschan

Australien

Belarus

Belgien

Deutschland

Estland 
Die Estnische Ornithologische Gesellschaft (estnisch: Eesti Ornitoloogiaühing, EOÜ) wählt seit 1995 die Vögel des Jahres.

Finnland

Georgien

Island

Kasachstan

Kirgisistan

Kroatien

Lettland 
Die Lettische Ornithologische Gesellschaft (Partnerorganisation von BirdLife International, lettisch: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, LOB) wählt seit 1996 den Vogel des Jahres.

Luxemburg

Namibia

Neuseeland

Norwegen 
Die norwegische Partnerorganisation vom BirdLife International, Norsk Ornitologisk Forening (NOF, Norwegische Ornithologische Vereinigung), wählt seit 1992 den Vogel des Jahres.

Österreich

Portugal

Russland

Schweiz

Slowakei

Spanien

Südafrika

Tschechien

Ukraine

Ungarn

Usbekistan

Vereinigte Staaten von Amerika

Siehe auch 
 Vogel des Jahres (Deutschland) – gilt seit 2000 auch für Österreich
 Vogel des Jahres (Österreich) – von BirdLife Österreich gekürte Vögel
 Vogel des Jahres (Schweiz)

Quellenangaben 
 Eintrag zum Vogel des Jahres (Luxemburg) 1998 bis 2003 auf der Seite des Botanischen Garten Wandsbek (PDF; 272 kB)
 Eintrag auf der Webseite des NABU zu den Vögeln des Jahres 2004
 Eintrag auf der Webseite des NABU zu den Vögeln des Jahres 2005
 Eintrag auf der Webseite des NABU zu den Vögeln des Jahres 2006
 Eintrag zum Vogel des Jahres 2008 (Spanien) auf der Seite des NABU
 Eintrag auf der Webseite des NABU zu den Vögeln des Jahres 2009
 Eintrag auf der Webseite des NABU zu den Vögeln des Jahres 2010
 Eintrag zum Vogel des Jahres 2010 beim BirdLife in Armenien (engl.)
 Eintrag auf der Webseite des NABU zu den Vögeln des Jahres 2011
 Eintrag zum Vogel des Jahres 2012 in Südafrika (engl.)
 Eintrag zum Vogel des Jahres 2014 in Armenien (engl.)
 Eintrag zum Vogel des Jahres 2014 Südafrika (engl.)
 Eintrag zum Vogel des Jahres 2015 in Armenien (engl.)
 Eintrag auf der Webseite des NABU zu den Vögeln des Jahres 2017

Einzelnachweise